Granollers ist der Name folgender Orte:
 Granollers, Stadt in der spanischen Autonomen Region Katalonien

Granollers ist der Familienname folgender Personen:
 Gerard Granollers (* 1989), spanischer Tennisspieler
 Marcel Granollers (* 1986), spanischer Tennisspieler